Lars Lindgren, švedski hokejist, * 12. oktober 1952, Piteå, Švedska.

Lindgren je v švedski ligi igral za klube Skellefteå AIK, MoDo Hockey, Luleå HF in Piteå HC. Šest sezon je igral tudi v ligi NHL, za kluba Vancouver Canucks in Minnesota North Stars, za katera je odigral skupno 395 tekem, dosegel pa 25 golov in 113 podaj.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje.

Statistika kariere

|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 19
| 1
| 5
| 6
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 4
| 8
| 12
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 2
| 6
| 8
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 76/77
|
| 35
| 6
| 6
| 12
|
| 36
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 77/78
|
| 33
| 1
| 9
| 10
|
| 50
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 78/79
|
| 64
| 2
| 19
| 21
|
| 68
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 79/80
|
| 73
| 5
| 30
| 35
|
| 66
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 80/81
|
| 52
| 4
| 18
| 22
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 81/82
|
| 75
| 5
| 16
| 21
|
| 74
|
| 16
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 82/83
|
| 64
| 6
| 14
| 20
|
| 48
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 83/84
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 83/84
|
| 59
| 2
| 14
| 16
|
| 33
|
| 15
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 33
| 8
| 3
| 11
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 35
| 2
| 7
| 9
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 35
| 4
| 9
| 13
|
| 42
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 40
| 2
| 7
| 9
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Piteå HC
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Piteå HC
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Piteå HC
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 721
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 179
| bgcolor="#7FFF00" | 237
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 669
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 30
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti Piteå HC